Peter Riese ist der Name folgender Personen:

* Peter Riese (Puppenspieler) (1955–2005), deutscher Puppenspieler
 Peter Riese (Komponist) (* 1968), deutscher Musiker, Komponist und Produzent 

Siehe auch:
 Peter Ries